ASB Classic 2019 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2019 z cyklu ASB Classic rozgrywany w dniach 7–12 stycznia 2019 roku w Auckland na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 589 680 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2019 w tenisie ziemnym
2019
2019 w Nowej Zelandii